Davide DeFalco – wrestler e regista statunitense
 Tom DeFalco – fumettista e curatore editoriale statunitense

Pagine correlate 
De Falco
Di Falco